Vergeltung steht für:

 Vergeltung, Begriff aus der Rechtslehre 
 Massive Vergeltung, Nuklearstrategie der NATO

literarische Werke
 Vergeltung (Theaterstück) von Adele Sandrock und Robert Eysler (1900)
 Vergeltung (Roman) von Gert Ledig (1956)
 Vergeltung (Roman von Robert Harris) (2020)

Filme:
 Polizeiruf 110: Vergeltung?, deutscher Fernsehfilm von Peter Vogel (1980) 
 Tatort: Vergeltung, österreichischer Fernsehfilm von Wolfgang Murnberger (2011)
 Stralsund: Vergeltung, deutscher Fernsehfilm von Lars-Gunnar Lotz (2016)
 Die Toten von Salzburg – Vergeltung, österreichischer Fernsehfilm von Erhard Riedlsperger (2021) 
 

Siehe auch:
 Die Vergeltung
 Vergeltungswaffe 
 Tit for Tat, englische Redewendung, etwa „Zug um Zug“